Эвристический метод для нахождения p-медианы состоит в следующем: случайным образом выбираются  вершин, они образуют начальное множество , аппроксимирующее p-медианное множество . Затем выясняется, может ли некоторая вершина  заменить вершину  (как медианная вершина), для чего строят новое множество  и сравнивают передаточные числа  и . Если , то  заменяют на , которое лучше аппроксимирует p-медианное множество . Затем аналогично исследуется множество  и т. д., пока не будет построено множество ', которое нельзя будет изменить по вышеуказанному принципу.

Алгоритм 
Шаг 1. Выбрать некоторое множество  из p вершин в качестве начального приближения к p-медиане. И назовём все вершины  «неопробованными».

Шаг 2. Взять произвольную «неопробованную» вершину и для каждой вершины  вычислить «приращение» Δij, соответствующие замене вершины  вершиной , то есть вычислить
.

Шаг 3. Найти  по всем .

а) Если , то назвать вершину  «опробованной» и перейти к шагу 2.

б) Если , то , назвать вершину  «опробованной» и перейти к шагу 2.

Шаг 4. Повторять шаги 2 и 3 до тех пор, пока все вершины из  не будут опробованы. Эта процедура оформляется как цикл. Если при выполнении последнего цикла совсем не будет замещений вершин на шаге 3(a), то перейти к шагу 5. В противном случае, то есть если осуществлено некоторое замещение, назвать все вершины «неопробованными» и вернуться к шагу 2.

Шаг 5. Стоп. Текущее множество  является подходящей аппроксимацией p-медианного множества .

Пример 
Легко заметить, что приведённый выше алгоритм не во всех случаях даёт оптимальный ответ. Рассмотрим пример (числа, стоящие около рёбер, равны соответствующим рёберным стоимостям, все вершины одинакового единичного веса):

Если искать 2-медиану и в качестве начального множества S взять {x3, x6} с передаточным числом , то никакое замещение только одной вершины не приводит к множеству с меньшим передаточным числом. Однако множество {x3, x6} не является 2-медианой данного графа, так как существуют два 2-медианных множества с передаточным числом 7: {x1, x4} и {x2, x5}.

Литература

Ссылки 
 Медиана графа
 Визуализатор
 Размещение медиан

Алгоритмы на графах